Tożsamość Bourne’a – powieść Roberta Ludluma 
 ekranizacje powieści Roberta Ludluma:
 Tożsamość Bourne’a – miniserial z 1988 roku
 Tożsamość Bourne’a – film z 2002 roku